Le mot piste est employé dans plusieurs domaines :
en danse, la piste est la surface sur laquelle évoluent les danseurs, généralement en couple ;
dans les arts du spectacle, et en particulier au cirque, la piste est l'espace réservé aux artistes ;
dans le vocabulaire de la chasse, une piste est l'ensemble des traces, empreintes et excrétions laissées par un animal sauvage ; dans le vocabulaire de la cynotechnie, une piste est une suite de traces laissées par un être humain ;
Le piste est un céphalopode, proche de la seiche et des calamars ;
dans les transports terrestres et les déplacements :
 une piste est un chemin de terre tracé par le passage répété des hommes à pied ou des véhicules ;
une piste cyclable est une voie de circulation réservée aux cyclistes, séparée physiquement de la chaussée ;
en aviation, une piste est la surface d'un aérodrome réservée au décollage et à l'atterrissage des avions ;
en sport :
 en athlétisme, une piste est un parcours de forme elliptique que l'on retrouve dans les stades ;
 au cricket, la piste est une zone rectangulaire située au centre du terrain ;
 en cyclisme, une piste est le nom populaire du vélodrome, les coureurs étant appelés « pistards », plus précisément l'anneau de béton, de macadam ou de synthétique où roulent les coureurs. Le sport pratiqué est le cyclisme sur piste ;
 à l'escrime, la piste est une partie délimitée du terrain sur laquelle se déroule le combat ;
 en sports mécaniques, une piste est la surface bitumée d'un circuit automobile ;
 en ski, une piste est une zone balisée en montagne permettant de pratiquer ce sport en sécurité ;

en électronique :
 une piste de circuit imprimé désigne une fine bande métallique  à la surface d'un circuit imprimé, servant de liaison électrique ;
 sur une bande magnétique, une piste désigne la partie de la bande contenant une information précise ;
 en musique, une piste est un canal d'enregistrement réservé à un son avant le mixage ;
 en informatique, une piste désigne le cercle que parcourt une tête de lecture d'un disque (disque dur, CD, DVD, disquette, etc.) sur sa surface.